Сурга́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Єсільського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Сурган.

Населення — 477 осіб (2009; 731 в 1999, 906 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Єльтайська сільська рада (селище Сурган).

Примітки 

Сільські округи Єсільського району (Акмолинська область)